Dubai Tennis Championships er en tennisturnering, som er spillet årligt siden 1993 i Dubai, Forenede Arabiske Emirater. Turneringen er en del af ATP Tour, hvor den tilhører kategorien ATP Tour 500, og WTA Tour, hvor den i ulige årstal tilhører kategorien WTA 1000 og i lige årstal kategorien WTA 500.

Turneringen afvikles over to uger, hvor kvindernes rækker afvikles i den første uge, efterfulgt af mændenes rækker i den anden uge.

Terminer, præmier og kategorier

ATP-turnering

WTA-turnering

Vindere og finalister

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 Dubai Tennis Championships  
 ATP Tour - Dubai Tennis Championships 
 WTA - Dubai Tennis Championships

Noter 

 
Etableret i 1993